Toéghin ou Toéguin peut désigner :

Toponymie 
 Toéghin, une localité située dans le département de Kombissiri au Burkina Faso
 Toéghin, une localité située dans le département de Komsilga au Burkina Faso
 Toéghin-Peulh, une localité située dans le département de Komsilga au Burkina Faso
 Toéghin, la commune rurale et le chef-lieu du département de Toéghin dans la province du Kourwéogo de la région Plateau-Central au Burkina Faso.
 Toéghin, un département situé dans la province du Kourwéogo et la région Plateau-Central au Burkina Faso.
 Toéghin, une localité située dans le département de Pissila au Burkina Faso
 Toéguin-Mossi, une localité située dans le département de Kossouka au Burkina Faso 
 Toéguin-Yarcé, une localité située dans le département de Kossouka au Burkina Faso